Henryk Strzelecki (leśnik)
 Henryk Strzelecki (poseł)
 Henryk Strzelecki (przedsiębiorca)